Richard Allen peut désigner :
 Richard Allen (1760-1831), premier évêque de l'Église épiscopale méthodiste africaine ;
 Richard Allen (19?-), historien britannique ;
 Richard Allen (1902-1969), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Richard Allen, nom de plume de James Moffat (1922-1993), romancier britannique ;
  (1927-2000), pianiste et compositeur américain ;
 Richard V. Allen (1936-), conseiller à la sécurité nationale des États-Unis de 1981 à 1982.